Here I Stand – album degli Oysterband del 1999
 Here I Stand – album di Usher del 2008
 Here I Stand – singolo di Usher del 2008
 Here I Stand – singolo di Vasil Garvanliev del 2021